The Muppets sind eine Gruppe von Puppen von Jim Henson. Seit 1975 waren sie in einer Reihe Fernsehserien und Kinofilmen zu sehen.  

 Die Muppet Show (1976)
 Muppet Movie (The Muppet Movie, 1979)
 Der große Muppet Krimi (The Great Muppet Caper, 1981)
 Die Muppets erobern Manhattan (The Muppets Take Manhattan, 1984)
 Muppet Babies (1984–1990)
 Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (The Muppet Christmas Carol, 1992)
 Muppets – Die Schatzinsel (Muppet Treasure Island, 1996)
 Muppets aus dem All (Muppets from Space, 1999)
 Die Muppets (Film) (The Muppets, 2011)
 Muppets Most Wanted (2014)
 The Muppets (Fernsehserie) (2015–2016)
 Und jetzt: Die Muppets! (2020)